К'єза () — італійське прізвище, що в перекладі на українську мову означає Церква.

 Джеффрі К'єза (*1965) — американський юрист і політик-республіканець.
 Енріко К'єза (*1970) — італійський футболіст, нападник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Лаура К'єза (*1971) — італійська фехтувальниця на шпагах, срібна призерка Олімпійських ігор 1996 року, чемпіонка світу.
 Федеріко К'єза (*1997) — італійський професіональний футболіст, нападник і вінгер клубу «Фіорентина» та національної збірної Італії.

Топоніми 
 К'єза-ін-Вальмаленко — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо.
 Уджано-ла-К'єза — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Лечче.
 Феролето-делла-К'єза — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, метрополійне місто Реджо-Калабрія‎.